Benjamin Ursinus ist der Name folgender Personen:

* Benjamin Ursinus (Mathematiker) (1587–1634/1638), deutscher Mathematiker
 Benjamin Ursinus (Bischof) (1646–1720), deutscher Prediger und Bischof